Contea di York o York County è la denominazione delle seguenti contee:

Australia 

 Contea di York (Australia)

Canada 
 Contea di York (Nuovo Brunswick)
 Contea di York (Ontario)

Regno Unito 
 Yorkshire

Stati Uniti 
 Contea di York (Carolina del Sud)
 Contea di York (Maine)
 Contea di York (Nebraska)
 Contea di York (Pennsylvania)
 Contea di York (Virginia)